Bogdan Sawicki – polski dziennikarz radiowy. 
 Bogdan Sawicki – działacz Stronnictwa Demokratycznego, wiceprezes NIK.
 Bogdan Sawicki – lekkoatleta, sprinter